Robert Devereux ist der Name folgender Personen:

* Robert Devereux, 2. Earl of Essex (1565–1601), englischer Politiker und Feldherr
 Robert Devereux, 3. Earl of Essex (1591–1646), englischer Politiker und Soldat

Siehe auch:
 Robert Devereaux